Gai Mattiolo – stilista italiano
 Luigi Mattiolo – diplomatico italiano